Den här artikeln innehåller alla trupper till Världsmästerskapet i fotboll 2014 som spelades i Brasilien från 12 juni till 13 juli 2014.

De landslag som kvalificerade sig för slutspelet var tvungna att innan turneringens start ta ut en preliminär 30-mannatrupp. Denna preliminära trupp måste sedan minskas till 23 spelare, varav 3 målvakter. Vid händelse av "allvarlig skada" kan man kalla in en ersättare, dock inte senare än ett dygn före lagets första match.

Spelartrupper

Grupp A

Den 7 maj meddelade Luiz Felipe Scolari den slutgiltiga truppen:

Förbundskapten:  Luiz Felipe Scolari

Förbundskapten:  Volker Finke

Förbundskapten:  Niko Kovač

Förbundskapten:  Miguel Herrera

Grupp B

Förbundskapten:  Ange Postecoglou

Förbundskapten:  Jorge Sampaoli

Förbundskapten:  Louis van Gaal

Förbundskapten:  Vicente del Bosque

Grupp C

Förbundskapten:  José Pékerman

Förbundskapten:  Sabri Lamouchi

Förbundskapten:  Fernando Santos

Förbundskapten:  Alberto Zaccheroni

Grupp D

Förbundskapten:  Jorge Luis Pinto

 Heiner Mora ersattes av David Myrie p.g.a. en skada.

Förbundskapten:  Roy Hodgson

Förbundskapten:  Cesare Prandelli
Trupp enligt Fifa

Förbundskapten:  Óscar Tabárez

Grupp E

Förbundskapten:  Reinaldo Rueda

Förbundskapten:  Didier Deschamps

Förbundskapten:  Luis Fernando Suárez

Förbundskapten:  Ottmar Hitzfeld

Grupp F

Förbundskapten:  Alejandro Sabella

Förbundskapten:  Safet Sušić

Förbundskapten:  Carlos Queiroz

Förbundskapten:  Stephen Keshi

Grupp G

Förbundskapten:  James Kwesi Appiah

Förbundskapten:  Paulo Bento

Förbundskapten:  Joachim Löw
Tysklands VM-trupp enligt Fifa. Marco Reus ersättes av Shkodran Mustafi den 7 juni.

Förbundskapten:  Jürgen Klinsmann

Grupp H

Förbundskapten:  Vahid Halilhodžić

Förbundskapten:  Marc Wilmots

Förbundskapten:  Fabio Capello

Förbundskapten:  Hong Myung-Bo

Källor

Fotnoter 

Världsmästerskapet i fotboll 2014
2014